Membrána (latinsky membrana, někdy také blána nebo diafragma) je tenká struktura tvořící rozhraní mezi prostředími. Pro membrány je typická pružnost a často také schopnost selektivní propustnosti.

 biologická membrána či též biomembrána je membránová struktura, která tvoří součást živých systémů
 buněčná membrána, obecně membrána v buňce
 cytoplasmatická membrána tvořící povrch buňky
 jaderná membrána obklopující buněčné jádro
 endomembránový systém obklopující vnitřní organely
 tonoplast obklopující vakuolu
 vnitřní membrána a vnější membrána, pokud je buňka nebo organela obalena více membránami
 anatomické membrány, součásti mnohobuněčných organismů
 mezikostní membrána
 slizniční membrána
 ušní bubínek
 hyalinní membrána
 syntetické membrány
 reproduktor
 mikrofon
 membránové čerpadlo
 filtrace
 dialýza
 ve fyzikální teorii superstrun a příbuzných teoriích (M-teorie) je membrána označení pro 2-bránu, tedy speciální p-bránu se dvěma prostorovými rozměry